Galceran de Requesens i de Santacoloma, lloctinent de Catalunya en el regnat d'Alfons el Magnànim
 Galceran de Requesens i Joan de Soler, capità de l'armada al servei de Ferran I de Nàpols